Wang Meng – chiński malarz z czasów dynastii Yuan
 Wang Meng – chiński pisarz
 Wang Meng – chińska łyżwiarka